San Benedetto del Tronto — comuna italiana do Marche
 San Benedetto Belbo — comuna italiana do Piemonte
 Portico e San Benedetto — comuna italiana da Emília Romagna
 San Benedetto in Perillis — comuna italiana dos Abruzzos
 San Benedetto Po — comuna italiana da Lombardia
 San Benedetto Ullano — comuna italiana da Calábria
 San Benedetto dei Marsi — comuna italiana dos Abruzzos
 San Benedetto Val di Sambro — comuna italiana da Emília Romanha

Ver também 
Bento de Núrsia

Desambiguações de topônimos